Guillaume Raoux (1970) – ex tennista francese
 Jean Raoux (1677-1734) – pittore e disegnatore francese
 Olivier Raoux (1961-2011) – scenografo francese
 Pieter Raoux (1845-1917) – incisore belga